Ведат Кокона (, 8 августа 1913 — 14 октября 1998) — албанский , , , лексиколог, , .

Биография 
Родился в семье албанского интеллектуала-адвоката. В 1920 году с родителями вернулся в Албанию. В 1935 году закончил Албанский национальный лицей в г. Корча, затем изучал право в Париже.

Отказавшись от карьеры судьи, в годы Второй мировой войны, работал учителем. После окончания войны — учитель гимназии в Тиране. В 1949 году работал редактором и переводчиком в издательстве «Наим Фрашери», был профессором французского языка Университета Тираны, где преподавал до выхода на пенсию.

Творчество и научная деятельность 
Один из самых видных албанских специалистов в области лексикологии и лексикографии,
которым посвятил бо́льшую часть своей жизни посвятил.

Автор ряда работ, посвящённых французскому языку. Был одним из лучших лексикологов этого языка. Автор нескольких французско-албанских и албанско-французских словарей, а также англо-албанских словарей.Его первый словарь был опубликован в 1932 году. Последний изданный В. Коконой словарь состоит из 40 тысяч слов.

В. Кокона — один из самых известных албанских переводчиков с французского, итальянского, английского и русского языков. Внёс значительный вклад в области перевода поэзии и прозы, издал на албанском языке около 15 тысяч стихов мировой поэзии.

Автор ряда прозаических и поэтических произведений, учебников для студентов вузов. Один из самых известных романов В. Кокона изданных на русском языке — «По волнам памяти». В социально-психологическом романе Ведата Коконы дана панорама жизни албанского общества 30-40-х годов XX века: духовные поиски разночинной албанской интеллигенции, её сближение с коммунистическим движением, включение в активную борьбу с феодально-монархическим режимом и фашистскими оккупантами.

Избранные публикации 
 Dritë dhe hije : poema (поэма, 1939)
 Eanthula ki e roidhia dhifracus ergo ghia pedhia (1964)
 Le français en III-e : për shkollën e mesme të përgjithshme (учебник, 1972)
 Cours de traduction; për studentët e degës së frengjishtes (учебник, 1974)
 Endur në tisin e kohës: kujtime (2005)
 Komedia e përjetshme : ese (эссе, 2007)

Награды 
 Кавалер ордена искусств и литературы
 Кавалер ордена Академических пальм
 Доктор «Honoris causa» Университета Тираны

Примечания

Ссылки 
 EKSPOZITA VEDAT KOKONA
 

Албанские писатели
Албанские поэты
эссеисты Албании
Переводчики с английского языка
Переводчики с итальянского языка
Переводчики с французского языка
Переводчики с русского языка
Переводчики на албанский язык
Преподаватели Тиранского университета
Лексикографы Албании
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы учебников